Квітка — частина рослин
 Квіти — село в Козельщинському районі Полтавської області
 Квіти — частина назви мінералів
 Квіткові рослини — покритонасінні